Stazione di Kagawa – stazione ferroviaria della città di Chigasaki
Stazione di Kagawa – stazione ferroviaria della città di Yamaguchi